Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, en France ;
 United Nations Ocean Conference, une conférence des Nations Unies dédiée à la conservation des océans, tenue pour la première fois en 2017.